Ли Ма́ртин Не́йлор (; 19 марта 1980, Блоксвич, Уэст-Мидлендс, Англия) — английский футболист, защитник.

Ранние годы 

Нейлор родился 19 марта 1980 года в английском городе Блоксвич. Учился в средней общеобразовательной школе «Снейд» ().

Клубная карьера

«Вулверхэмптон Уондерерс» 

В 1996 году футболиста пригласили в клуб «Вулверхэмптон Уондерерс». Проведя год в дублирующей команде «волков», Ли дебютировал в основном составе 12 октября 1997 года в матче против «Бирмингем Сити». Выступая на позиции левого защитника, Нейлор прочно закрепился в основе «Вулверхэмптона», став одним из ключевых игроков клуба. Внёс весомый вклад в выход «Уондерерс» в высший английский дивизион в 2003 году, когда «волки», уверенно пройдя всю дистанцию Чемпионата футбольной лиги, в финальном матче переходного турнира победили «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0.

В чемпионате Англии сезона 2003/04 Нейлор сыграл во всех 38 играх клуба. «Волки» же по итогам года, оказавшись на последнем месте в турнирной таблице, покинули элитный дивизион. Под руководством Гленна Ходлла Ли играл в составе «Уондерерс» ещё два сезона, постоянно пользуясь интересом со стороны других клубов.

«Селтик» 

23 августа 2006 года он перешёл в шотландский клуб «Селтик», подписав 3-летний контракт. Сумма сделки составила 600 тысяч фунтов стерлингов, к тому же «кельты» отдали «волкам» Чарли Малгрю. Нейлор сразу же стал игроком основного состава «бело-зелёных», выиграв с ними первенство Шотландии 2006/07. Признание его игроком месяца в октябре 2006 года плюс хорошая, стабильная игра в сезоне принесли ему номинацию на звание Игрока года Премьер-лиги. Также в этом году Ли выиграл с «Селтиком» Кубок страны и дебютировал в Лиге чемпионов, проведя в ней все матчи «кельтов». Первый гол за «бело-зелёных» Нейлор забил 1 марта 2008 года в ворота клуба «Хиберниан», второй мяч Ли провёл через год, 2 марта 2009 года, в матче своей команды с «Данди Юнайтед».

4 мая 2010 года в своём сотом, и как оказалось впоследствии последнем, матче в шотландской Премьер-лиге Ли отличился в третий раз за «Селтик» — поразив со штрафного удара ворота «Рейнджерс» в дерби «Old Firm», он стал одним из творцов победы «кельтов» над своими злейшими врагами. Поединок прошёл в упорной, бескомпромиссной борьбе и закончился со счётом 2:1 в пользу «бело-зелёных».

1 июля, по истечении своего контракта с «Селтиком», Нейлор покинул глазговский клуб и стал свободным агентом.

«Кардифф Сити» 

В июле 2010 года Ли начал предсезонный подготовку со своим бывшим клубом — «Вулверхэмптоном». Руководство «волков» сразу же пресекло, появившиеся в прессе слухи о скором подписании защитника «Уондерерс», заявив, что Нейлор тренируется с командой лишь для поддержания своей спортивной формы.

19 августа было объявлено, что Ли стал игроком клуба «Кардифф Сити», успешно пройдя просмотр, длившийся несколько недель.

Уже 21 августа состоялся дебют Нейлора в первом составе «ласточек» — в этот день соперником валлийцев был «Донкастер Роверс». 14 сентября Ли забил свой первый гол за «Кардифф», поразив ворота «Лестер Сити».

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 3 января 2015)

Сборная Англии 

Во время своего пребывания в «Вулверхэмптоне» сыграл три матча за молодёжную сборную Англии.

Через пять лет выдав фантастический сезон за «Селтик», Нейлор привлёк внимание бывшего в то время наставником первой английской команды, Стива Макларена, который всерьёз рассматривал привлечение Ли в ряды в ряды «трёх львов». Однако последовавшая вскоре череда травм защитника не дала этому сбыться.

Достижения

Командные достижения 

 «Селтик»
 Чемпион Шотландии (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Шотландии: 2006/2007

 «Кардифф Сити»
 Финалист Кубка английской лиги: 2011/12

Личные достижения 

 Игрок месяца шотландской Премьер-лиги: октябрь 2006

Личная жизнь 

Брат Ли, Мартин Нейлор, также является профессиональным футболистом — выступает за английскую команду «Лемингтон».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Нейлора на официальном сайте «Дерби Каунти» 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли»
Игроки ФК «Дерби Каунти»